Koijujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Koijujärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 746563-179920), sjö i Pajala kommun,  (7,96 ha)
Koijujärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 747746-177031), sjö i Pajala kommun,  (8,98 ha)
Koijujärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,

Se även
Koivujärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn